Edelig Edeligion était le premier roi d'Edeligion. Fils de Glywys il aurait vécu aux alentours de 470.

Biographie

Notes et références 

Monarque gallois du Ve siècle
Roi d'Edeligion